

Geografia
 Camp-Perrin – comune di Haiti nell'arrondissement di Les Cayes
 West Perrine – Census-designated place degli Stati Uniti d'America, in Florida
 Lago Perrin – lago della Valle d'Aosta
 Monte Perrin – montagna della Valle d'Aosta

Persone
Il cognome Perrin può riferirsi a:
 Abeille de Perrin – entomologo francese
 Alain Perrin –  allenatore di calcio francese
 Ami Perrin – oppositore di Calvino e rappresentante del libertinismo
 Carlo Perrin – politico italiano
 Charles Perrin – canottiere francese
 Claude-Victor Perrin – generale francese
 Conny Perrin – tennista svizzera
 Francis Perrin – fisico francese, figlio di Jean Baptiste
 Jacques Perrin – attore e produttore cinematografico francese
 Jean Baptiste Perrin – fisico francese, premio Nobel per la fisica nel 1926, padre di Francis
 John Perrin – pallavolista canadese
 Loïc Perrin – calciatore francese
 Louis Sainte-Marie-Perrin – architetto francese 
 Philippe Perrin – astronauta francese
 Pierre Perrin – librettista francese
 Vic Perrin, nato Victor Perrin – attore statunitense

Altro
 Michele Perrin – film muto italiano del 1913, diretto da Eleuterio Rodolfi
 Numero di Perrin – in matematica, sequenza di numeri definita da una relazione di ricorrenza
 Perrin Aybara – personaggio del ciclo fantasy La Ruota del Tempo

Pagine correlate
 Perin